Тигиль:

 Тигиль — село в Тигильском районе Камчатского края.
 Тигиль — река на севере полуострова Камчатка.
 Тигиль — аэропорт на Камчатке.

См. также 
 Тигель